

Brazylia 
 Almenara (Minas Gerais) – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Minas Gerais.
 Mikroregion Almenara – mikroregion w brazylijskim stanie Minas Gerais.

Hiszpania 
 Almenara (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w  wspólnocie autonomicznej Walencji.
 Almenara de Adaja – gmina w Hiszpanii, w prowincji Valladolid, w Kastylii i León.
 Almenara de Tormes – gmina w Hiszpanii, w prowincji Salamanka, w Kastylii i León.
 Puebla de Almenara – gmina w Hiszpanii, w prowincji Cuenca, w Kastylii-La Mancha.